Каби́нный мотоци́кл — мотоцикл, оборудованный кабиной водителя; автотранспортное средство с кузовом, передвигающееся на двух колёсах и оснащённое двигателем внутреннего сгорания объемом более 50 см³ либо электродвигателем.

См. также 
 Трицикл
 Моторикша

Литература 
 «Dalniks» & Cabin Motorcycles
 History of Cabin Motorcycle

Типы мотоциклов